Cibotaru este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mihail Cibotaru (1934–2021), prozator, publicist și scenarist moldovean.
 Arhip Cibotaru (1935–2010), om de cultură, dramaturg, editor, poet, prozator și scriitor român basarabean.
 Viorel Cibotaru (n. 1958), politician, jurnalist și analist politic moldovean.

Vezi și
 Ciobotaru
 Ciubotaru
 Cebotari